Niemcy:
 Knau – dzielnica Neustadt an der Orla

Osoby:
 Josef Knau – niemiecki złotnik

Inne:
 KNAU - amerykańska stacja radiowa